Ernesto Caballero puede referirse a las siguientes personas:

 Ernesto Caballero (1958-), dramaturgo y director de escena español;
 Ernesto Caballero Castillo (1935 -), político español;
 Ernesto Giménez Caballero (1899-1988), escritor y diplomático español;